Nowa Obra peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Nowa Obra, un village du powiat de Krotoszyn ;
 Nowa Obra, un village du powiat de Wolsztyn.